Elemento – in filosofia, componente primo di un insieme composto
 Elemento – in alchimia, costituente dell'universo
 Elemento – in matematica, oggetto contenuto in un insieme (o più in generale in una classe)
 Elemento – concetto della chimica
 Elemento – in architettura, struttura che contribuisce a formare un edificio

Pagine correlate
Elementi

Altri progetti